Cserna László (Budapest, 1953. november 20.) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. Egyéb foglalkozása taxis.

Pályafutása

Labdarúgóként
Több alkalommal szerepelt a Magyar Labdarúgó-szövetség játékvezető válogatottjában. Az aktív pályafutását befejezve, Hartmann Lajos által vezetett REFFERI együttesben szerepelt.

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetői vizsgaát a Budapesti Labdarúgó-szövetség (BLSZ) keretében tette le. A vizsgát követően különböző labdarúgó osztályokban szerezte meg a szükséges tapasztalatokat. A "szamárlétra" követelményeit teljesítve ellenőreinek és sportvezetőinek javaslatára 1993-ban lett országos, NB. II-es játékvezető. Idősebb játékvezetőként nehezen tudott az élvonalba kerülni. 1995-ben a Játékvezető Testület elnökségének végső határozata alapján - legyenek olyan tapasztalt játékvezetők is az élvonalban, akik rázósabb mérkőzéseket is képesek különösebb zavar nélkül levezetni - debütálhatott a legmagasabb osztályban. Aktívan tevékenykedett a magyar futsal játék történelmi kialakulásában, az amatőr kispályás bajnokságokban napjainkban is fújja a sípot. Első ligás mérkőzéseinek száma: 46. - A 47. küldésén az egyik csapat, a (Siófok FC) nem jelent meg, így a mérkőzés elmaradt.

Nemzeti kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1.

Szabad Föld Kupa

Nemzetközi játékvezetés
Több nemzetek közötti és  kupatalálkozón partjelzőként vagy negyedik játékvezetőként segítette működő társát.

Sportvezetőként
2006-ban a Budapesti Labdarúgó-szövetség (BLSZ) Játékvezető Bizottságának (JB) elnökségi tagja. Az MLSZ JB Ellenőrző Bizottságának tagja, a BLSZ JB Ellenőrző Bizottságának elnöke, NB. I-es országos- és a BLSZ játékvezető ellenőr.

Források 
 
 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Budapesten született személyek
1953-ban született személyek
Élő személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők